Union Cycliste Internationale - entidade máxima do ciclismo mundial
 United Cinemas International - rede de cinemas
 Unidade de Cuidados Intermediário, para recém nascidos que apresentam algum problema como perda de peso, dificuldade para respirar e que apresentam cor amarelada da pele

Desambiguação